Локет:

 Локет — город в районе Соколов Карловарского края Чехии.
 Локет — замок в одноимённом городе.
 Локет — село в районе Бенешов Среднечешского края Чехии.